Unteres Odertal steht für:

 Internationalpark Unteres Odertal in Brandenburg und in der Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Landschaftsschutzpark Unteres Odertal in der Woiwodschaft Westpommern, Polen, Teilgebiet des Internationalpark Unteres Odertal
 Nationalpark Unteres Odertal in Brandenburg, Teilgebiet des Internationalpark Unteres Odertal